Die Eerste Divisie 1971/72 war die 16. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 15. August 1971 und endete am 11. Juni 1972.

Modus 
Die 21 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Damit bestritt jedes Team 40 Saisonspiele. Die ersten zwei Teams stiegen in die Eredivisie auf.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 4 bis 16 der letzten Saison. Dazu kamen die Absteiger AZ’67 Alkmaar und HFC Haarlem aus der Eredivisie, sowie die sechs Aufsteiger AVV De Volewijckers, PEC Zwolle, EVV Eindhoven, Roda JC Kerkrade, Fortuna Vlaardingen und VVV-Venlo aus der Tweede Divisie.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1971/72